Дидюк Андрій Валентинович — підполковник МВС України, командир полку «Київ», учасник російсько-української війни.
 Дидюк Василь Григорович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Примітки